Иван Бабић је име и презиме следећих људи:
 Иван Бабић (официр), хрватски официр и инжењер
 Иван Бабић (1981), српски фудбалер
 Иван Бабић (1984), хрватски фудбалер